Eukleidova věta (případně psáno Euklidova) může označovat:

 Eukleidova věta o výšce – závislost výšky pravoúhlého trojúhelníka na součinu délky obou úseků přepony
 Eukleidova věta o prvočíslech – důkaz o tom, že prvočísel je nekonečně mnoho
 Eukleidovo lemma – o prvočíselném děliteli součinu dvou čísel
 Eukleidova–Eulerova věta – o dokonalých číslech
 Eukleidovská geometrie – soubor definic, axiomů a vět tvořících základní elementární geometrii